Kovács Annamária (1945) olimpiai bronzérmes atléta, ötpróbázó, gátfutó
 Kovács Annamária (1962) opera-énekesnő (alt)